Vardenik, comune armeno
 Vardenik, montagna a sud-est della Serbia